Избербаш:
 Избербаш — город.
 Избербаш — гора.
 Избербаш — ж/д станция.